Weeger ist der Familienname folgender Personen:

Eric Weeger (* 1997), deutscher Fußballspieler
Markus Weeger (* 1991), deutscher Skilangläufer
 Odilo Weeger